Сэнд-Хилл-роуд (англ. Sand Hill Road) — улица в городе Менло-Парк, Калифорния, на которой расположено множество компаний венчурного капитала. Улица проходит между шоссе  и . Рядом с Сэнд-Хилл-роуд находится Стэнфордский университет и Национальная ускорительная лаборатория SLAC.
В течение нескольких лет во время бума доткомов в конце 1990-х, коммерческая недвижимость на Сэнд Хилл Роуд была дороже, чем где-либо ещё в мире. Годовая арендная плата в районе достигала 1550 доллара США за квадратный метр, на тот момент это было дороже, чем в аренда в деловых кварталах Нью-Йорка и Лондона.

Компании венчурного капитала 
Некоторые компании венчурного капитала, располагающиеся на Сэнд-Хилл-роуд:

 5AM Ventures
 Lightspeed Venture Partners
 The Westly Group
 Greylock Partners

Примечания 

Дороги Калифорнии
Сан-Матео (округ)